Лози́на-Лози́нський — прізвище членів обрусілої дворянської сім'ї вихідців із Польщі, що належала до роду Лозинських. Указом Сенату, щоб відрізняти від решти Лозинських, цій гілці було надано прізвище Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинський. Проте, зазвичай, прізвище скорочували до двох останніх слів.

Відомі носії 

 Лозина-Лозинський Володимир Костянтинович (1885—1937) — протоієрей.
 Лозина-Лозинський Гліб Євгенович (1909—2001) — авіаконструктор.
 Лозина-Лозинський Костянтин Костянтинович (1894, Петербург — 1986) — філософ.
 Лозина-Лозинський Костянтин Степанович (1859, Кам'янець-Подільський — 1940) — лікар, народник.
 Лозина-Лозинський Михайло Олександрович (1865 — ?) — пермський губернатор (1914—1917).
 Лозина-Лозинський Олексій Костянтинович (1886—1916) — поет, прозаїк, критик.